Отова́ска — местность на востоке столицы Молдавии — Кишинёва, на левом берегу реки Бык. Соседствует на северо-западе с Рышкановкой, на востоке — с местностью Новые Чеканы, на юго-западе — с рекой Бык.

Отоваска известна со второй половины XIX века. Она вошла в городскую черту в 1920-х годах. После Великой Отечественной войны здесь был создан ряд промышленных предприятий: ТЭЦ, мельничный, табачный, плодовоовощной, стройматериалов и хлебопродуктов комбинаты, молдавиншампанкомбинат и другие.

Этимология 
В разговорном молдавском языке существовало устаревшее сейчас слово ótov (равномерный, правильный). Также называли и человека, у которого невозможно различить талию. В XVIII веке в сёлах Сэмэнанка, Тулбурешть и Телешеу Оргеевского цинута была довольно распространена фамилия Отовэ (Otovă). А суффикс -аска (-яска) часто служит для образования названий земельных владений от фамилии владельца. Таким образом, название Отоваска, скорее всего, происходит от фамилии владельцев этой земли, живших когда-то в районе Оргеева.

География Кишинёва